Bag of Tricks és el primer àlbum recopilatori del grup de thrash metal canadenc Annihilator, publicat l'any 1994. L'àlbum va ser reeditat l'any 2002 per la discogràfica Roadrunner Records.

Cançons 
 "Alison Hell" (Jeff Waters / John Bates) – 5:03
 "Phantasmagoria (versió demo)" (Jeff Waters) – 3:57
 "Back to the Crypt" (Jeff Waters) – 4:09
 "Gallery" (Jeff Waters / John Bates) – 4:08
 "Human Insecticide (live)" (Jeff Waters / John Bates) – 5:44
 "The Fun Palace" (Jeff Waters / Coburn Pharr) – 6:22
 "W.T.Y.D. (live)" (Jeff Waters / John Bates) – 4:58
 "Phantasmagoria '86" (Jeff Waters) – 3:56
 "Live Wire" (directe) (Bon Scott / Angus Young) (versió d'AC/DC ) – 5:16
 "Knight Jumps Queen (versió demo)" (Jeff Waters) – 3:46
 "Fantastic Things" (Jeff Waters / Wayne Darley) – 4:27
 "Bats in the Belfry (versió demo)" (Jeff Waters / Coburn Pharr / Ray Hartmann) – 3:44
 "Evil Appetite" (Jeff Waters / Coburn Pharr / Neil Goldberg) – 3:40
 "Gallery '86" (Jeff Waters / John Bates) – 4:00
 "Alison Hell '86" (Jeff Waters / John Bates) – 5:09
 "Word Salad" (Jeff Waters) – 6:36

Notes 
 Cançó 1: La cançó "Alison Hell" va ser inicialment gravada pel cantant Dennis Dubeau, però finalment la versió final que va aparèixer a l'àlbum Alice in Hell va ser cantada per Randy Rampages perquè es creia que Dubeau tenia una veu massa melòdics. Tot i això, Dubeau encara es pot sentir en aquesta cançó cantant en el pont ("Sitting in the corner..."). Aquesta versió va ser remasteritzada de tal manera que el baix tenia un so més heavy.
 Cançons 2-4: Cançons provinents de la preproducció de la demo gravada al desembre de 1989. La cançó Phantasmagoria és una de les últimes cançons d'Annihilator gravades per Randy Rampage i no apareix a l'àlbum Never, Neverland. "Back to the Crypt" és una versió diferent de la primera demo amb un nou so i lletres. Tot i no aparèixer a l'àlbum Never, Neverland, Jeff Waters va aprofitar part del material pels solos que apareixen al principi i al mig de la cançó "Never, Neverland". A més, en aquesta mateixa cançó, també es va aprofitar part de la demo "Gallery".
 Cançó 5: Gravada en directe amb el cantant Randy Rampage durant el tour Aison Hell l'any 1989 i originalment publicada en el recopilatori "Thrash The Wall". Aquesta versió va ser remesclada.
 Cançó 6: Versió inicial de "The Fun Palace" amb una duració de 30 segons més llarga que no pas en la versió apareguda a l'àlbum Never, Neverland.
 Cançons 7-9: Gravades en la tardor de l'any 1990 a San Antonio (Texas) amb el cantant Coburn Pharr. Les cançons 7 i 8 ja havien estat editades prèviament en el senzill Stonewall Single però la cançó 9 no havia estat mai editada.
 Cançons 10-11: Part de la preproducció de la demo del juny de 1991. Aquesta versió de "Knight Jumps Queen" va ser gravada amb Coburn Pharr com a cantant però va ser gravada de nou amb Aaron Randall per a la versió apareguda a l'àlbum Set the World on Fire.
 Cançons 12-13: Gravades en el desembre del 1991.
 Cançons 14-16: Cançons gravades l'any 1986 amb Jeff Waters com a cantant

Crèdits 
 Jeff Waters - Guitarrista, Cantant en le cançons 14-16, Baix a la cançó 1, 14-16, Veus secundàries
 Randy Rampage - Cantant en les cançons 1-5
 Coburn Pharr - Cantant en les cançons 6-10, 12-13
 Dave Scott Davis - Guitarrista en les cançons 5-9
 Neil Goldberg - Guitarrista el les cançons 10-13
 Wayne Darley - Baixista, Cantant a la cançó 11
 Ray Hartmann - Bateria
 Mike Mangini - Bateria en les cançons 12-13
 Paul Malek - Drums on tracks 14-16

Discs d'Annihilator